Als Taunusbahn werden bezeichnet:

 die Taunus-Eisenbahn von Frankfurt-Höchst über Mainz-Kastel nach Wiesbaden, die erste „Taunusbahn“
 die heutige Linie RB 15 des Rhein-Main-Verkehrsverbunds von Frankfurt am Main nach Brandoberndorf sowie synonym die Bahnstrecke Friedrichsdorf–Albshausen, auf der sie verkehrt
 die ehemaligen Linien 24 und 25 der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main)
 die Einschienenbahn am Taunusrand, ein geplantes aber nicht verwirklichtes Projekt